W/Chiefs Football Club é um clube de futebol de Botswana. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1988.

Clubes de futebol do Botsuana